Marjorie Crawford e Jack Crawford hanno battuto in finale Meryl O'Hara Wood e Jiro Satoh 6-8, 8-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marjorie Crawford /  Jack Crawford (Campioni)
 Assente

 Meryl O'Hara Wood /  Jiro Satoh (finale)
 Coral Buttsworth /  Charles Donohue (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1932